Гала́ново — название населённых пунктов.

Россия  
 Галаново — деревня в Нелидовском районе Тверской области.
 Галаново — село в Каракулинском районе Удмуртии.